Медве́дицкая во́лость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Медведицкая волость (Кологривский уезд) — в составе Костромской губернии
 Медведицкая волость (Аткарский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Медведицкая волость (Кашинский уезд) — в составе Тверской губернии